Boubacar Wane (1938-2017), officier sénégalais.
 Diéwo Wane (1989-), karatéka sénégalaise.
 Shaun Wane (1994-), ancien joueur de rugby à XIII britannique.
 Taylor Wane (1968-), actrice et réalisatrice de films pornographiques britannique.
Patronyme anglais
Patronyme africain